Um regime de capitalização é um regime financeiro formatado de modo a gerar reservas capazes, por sí próprias e por seus rendimentos no mercado financeiro, de garantir o pagamento de determinado benefícios ou coberturas contratadas. Esse regime, muito utilizado em previdência e seguros, prevê a incorporação dos ganhos nos valores aportados.

Finanças
Ciências atuariais